С-25:

 С-25 «Беркут» — стационарная зенитно-ракетная система.
 С-25 (подводная лодка) — советская подводная лодка серии IX-бис, времён Великой Отечественной войны.
 С-25 (НАР) — авиационная неуправляемая ракета.